Zheng Saisai era la detentrice del titolo ma ha deciso di non partecipare.

Kristýna Plíšková ha conquistato il titolo a seguito del ritiro in finale di Misa Eguchi sul punteggio di 7–5, 4–6, 2–5.

Teste di serie 

  Wang Qiang (quarti di finale)
  Hsieh Su-wei (ritirata)
  Duan Yingying (secondo turno)
  Tamira Paszek (secondo turno)

  Zhang Kailin (primo turno, ritirata)
  Jana Čepelová (secondo turno)
  Misa Eguchi (finale, ritirata)
  Tatjana Maria (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dalian Women's Tennis Open 2016
WTA Challenger Tour 2016